А́бава — река в Латвии, правый приток реки Вента. Река берёт начало в болоте Лестенес-Энавас пурвс, расположенном на восточном склоне Восточно-Курземской возвышенности.  Длина реки — 129 км.

Левые притоки 
Амула, Дуньупите, Имула, Иванде, Валгале, Ведзеле, Виесате, Олупите, Озолупите, Земите, Жиду-Страутс.

Правые притоки 
Бебрупе, Дзелзамурупе, Дзирупе, Кароне, Кроя, Лашупе, Лигупе, Меллупите, Пуре, Семе, Вецупе, Вегупите, Вирбупе.

Достопримечательности 
 водопад Абавас румба (в 4 км ниже Сабиле)
 утёс Муйжараю-Клинтис
 пещеры Велну (чертовы) у Сабиле
 пещеры Марас-Камбари недалеко от Ренды.

Долина Абавы образовалась в ледниковый период. Склоны обширной долины сплошь изрыты глубокими оврагами, ручьями и речушками.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Притоки Венты
Реки Тукумского края
Реки Талсинского края
Реки Кулдигского края
Реки Кандавского края
Реки Яунпилсского края
Реки Вентспилсского края
Кандава
Сабиле
Рендская волость
Абавская волость
Гибульская волость
Ирлавская волость
Яунсатская волость
Лестенская волость
Пурская волость
Кандавская волость
Маткульская волость
Яунпилсская волость
Угальская волость
Усмская волость
Злекская волость